Großschönau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Großschönau, Sachsen, Sachsen,

Österrike 

 Großschönau (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Gmünd,